Klubowy Puchar Mistrzów Afryki FIBA (ang. FIBA Africa Clubs Champions Cup) – międzynarodowe, klubowe rozgrywki koszykarskie, przeznaczone dla czołowych męskich drużyn z Afryki, organizowane przez FIBA Afryka. Edycja inauguracyjna rozpoczęła się w 1972 roku.

Finały

Zwycięzcy według klubu

Zwycięzcy według kraju

Laureaci MVP

Występy według klubów 

 Klub z Majotty, reprezentował południowo-wschodnią afrykańską wyspę pod jurysdykcją Francji

Zobacz też 
 mistrzostwa Afryki w koszykówce mężczyzn

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona FIBA Afryka 

Ligi koszykarskie